Saque de Roma (387 a.C.) — pelos Gauleses, evento ocorrido depois da derrota romana na Batalha do Ália.
 Saque de Roma (410) — pelos Visigodos
 Saque de Roma (455) — pelos Vândalos
 Saque de Roma (546) — pelos Ostrogodos, durante a Guerra Gótica
 Saque de Roma (846) — pelos Sarracenos
 Saque de Roma (1084) — pelos Normandos
 Saque de Roma (1527) — pelas tropas de Carlos V do Sacro Império Romano-Germânico